Попига́й — река в Красноярском крае на северо-западе Восточной Сибири.

Название 
Название происходит из языка нганасанов, «по» означает камень и «бигай» — река (каменистая река).

География 

Берёт начало из озера Чонно-Кюёле (Чонно-Кюель) на северной окраине Среднесибирского плоскогорья, впадает в устьевое расширение реки Хатанги. Течёт в порожистом русле, в нижнем течении — в пределах Северо-Сибирской низменности по широкой заболоченной долине.

Гидрология 
Питание в основном снеговое. Замерзает в октябре, вскрывается в июне. Длина — 532 км, площадь водосборного бассейна — 50,3 тыс. км². Средний расход воды около 400 м³/с.

Притоки 
Главные притоки: Рассоха и Фомич — слева.

Примечания

Источники 
 Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред А. Ф. Трёшников; Ред. кол.: Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев, А. Г. Воронов и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 341. — 538 с. — 100 000 экз.
 
 

Притоки Хатанги
Реки Таймырского Долгано-Ненецкого района